Chorý je české příjmení.

 Martin Chorý (* 1970) – český fotbalista 
 Rudolf Chorý (1929–2007) –  český sochař
 Tomáš Chorý (* 1995) – český fotbalista 

Česká příjmení